Waldstetter Bach ist der Name folgender Gewässer:

 Waldstetter Bach oder Altheimer Grundgraben, Zufluss der Erfa bei Bretzingen, Gemeinde Hardheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Waldstetter Bach (Strümpfelbach), linker Zufluss des Strümpfelbachs (zur Rems) in Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Waldstetter Bach, Abschnittsname in Schwäbisch Gmünd, Ostalbkreis, Baden-Württemberg des Strümpfelbachs (zur Rems) unterhalb des gleichnamigen Zuflusses